Мехетиа () — один из Наветренных островов архипелага Острова Общества во Французской Полинезии в Тихом океане.

География 
Является молодым действующим вулканом в 110 км к востоку от острова Таити.

История 
Европейским первооткрывателем Мехетиа является британский капитан Уоллис, открывший остров в 1767 году. В 1768 году мимо острова проплывало судно Бугенвиля.

Административное деление 
В административном отношении Мехетия является частью коммуны Таиарапу-Эст.

См. также 

 Список островов Французской Полинезии

Острова Тихого океана
Острова Общества